Ардити () — итальянская фамилия.

 Ардити, Луиджи (1822—1903) — итальянский скрипач, капельмейстер и композитор.
 Ардити, Пьер (род. 1944) — французский актёр.
 Ардити, Биньямин (1897—1981)— израильский политик.
 Ардити, Эстер (1937—2003) — израильская военная медсестра, первая и единственная женщина, удостоенная израильской медали «За отличие».

См. также 
 Ардити дель Пополо — Народная дружина (ит. Arditi del Popolo) — итальянская антифашистская организация, образованная в 1921 году.
 Ардити (солдаты) — солдаты итальянских спецподразделений в Первой мировой войне.